HPI steht für:
 Happy Planet Index, Maß für die ökologische Effizienz der Erzeugung von Zufriedenheit 
 Hasso-Plattner-Institut für Digital Engineering
 Heinrich-Pette-Institut, Leibniz-Institut für Experimentelle Virologie
 Henley Passport Index, globales Ranking von Staaten und Territorien bezogen auf die Reisefreiheit, die ihre Bürger genießen
 Hobby Products International, Hersteller von ferngesteuerten Modellautos
 Host Port Interface, paralleler Bus über welchen ein externer Hostprozessor direkt in den Speicherbereich einer CPU zugreifen kann
 Huaneng Power International, chinesisches Unternehmen
 Human Poverty Index, Armutsindex des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen
 Humanitarian Pilots Initiative, Piloteninitiative, die mit zwei Flugzeugen Koordinationsaufklärung zur Seenotrettung im Mittelmeer betreibt

Abkürzung